Durfort kan syfta på:
 Durfort, Ariège
 Durfort, Tarn